B.1.1.7 – variante inglese del SARS-CoV-2
 B. 117 – composizione del compositore ceco Antonín Dvořák
 ASTM B117 – metodo di corrosione
 B-117, nome alternativo per Blèriot-117 – aereo da caccia francese